Matapalo puede referirse a:

 Matapalo, varias especies de árboles tropicales.
 Matapalo, cabo costarricense.
 Matapalo, isla del Perú.
 El nombre común de la planta '''Ficus pertusa.
 En Colombia y la República Dominicana, el bejuco Anthurium crassinervium''.